Beune bezeichnet mehrere Flüsse und Bäche in Frankreich
 Beune d’Allas, Zufluss der Grande Beune
 Beune (Ognon), Zufluss des Ognon
 Grande Beune, Zufluss der Vézère
 Petite Beune, Zufluss der Grande Beune

Beune ist der Familienname folgender Personen:
 Joy Beune (* 1999), niederländische Eisschnellläuferin